Aardrijkskunde
Sloan (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Sloan (New York), plaats in de Amerikaanse staat New York

Fictief figuur
Mark Sloan, personage uit de Amerikaanse televisieserie Grey's Anatomy
Sloan McQuewick, personage uit de Amerikaanse televisieserie Entourage

Personen met de achternaam Sloan
Tommy Sloan, Schots voetballer

Andere
Alfred P. Sloan Foundation, Amerikaanse filantropische niet-gouvernementele organisatie
MIT Sloan School of Management, de businessschool van het Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Sloan Digital Sky Survey, een astronomisch project